Borgeto ima više značenja:
 Borgeto (Ankona)
 Borgeto (Areco)
 Borgeto (Beluno)
 Borgeto (Bergamo)
 Borgeto (Mantova)
 Borgeto (Novara)
 Borgeto (Padova)
 Borgeto (Parma)
 Borgeto (Pavija)
 Borgeto (Peruđa)
 Borgeto (Pjačenca)
 Borgeto (Pistoja)
 Borgeto (Ravena)
 Borgeto (Trento)
 Borgeto (Viterbo)